Oreoselinum podolicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Oreoselinum podolicum ingår i släktet Oreoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
podolicum